Лісово́дна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Лісоводна вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Лісоводна вулиця — вулиця в місті Київ.

Вулиці